Steve Gaines ist der Name folgender Personen:

*  Steve Gaines (Musiker) (1949–1977), US-amerikanischer Gitarrist
  Steve Gaines (Pastor) (* 1957), US-amerikanischer baptistischer Geistlicher